Crna Gora:
 Kupinovo (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad

Srbija:
 Kupinovo (Pećinci, Srbija), naselje u općini Pećinci